Antoni Małecki (1821-1913) – polski uczony, filolog, historyk, heraldyk, rektor Uniwersytetu Lwowskiego
 Antoni Małecki (1861-1935) – biskup katolicki
 Antoni Małecki (1889–1977) – farmaceuta polski, pionier Gdyni
 Antoni Małecki – sędzia, który sądził oskarżonych o pogrom w Jedwabnem